Alí ibn Yússuf, emir de Creta (915 - 925)
 Alí ibn Yússuf (Ceuta 1082 - Marràqueix, 1143), emir dels almoràvits